Première Division 2006/07 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2006/07 (Togo), voetbalcompetitie in Togo